Levente (zm. po 894) – wódz węgierski, syn Arpada
 Levente (zm. 1047) – dynasta węgierski, brat królów Andrzeja I i Beli I